Игольники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Игольники — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Игольники — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.